Sainte-Croix  o Saint Croix, illa del Carib i un comtat administratiu i districte dels Estats Units (Illes Verges dels Estats Units) 
 Sainte-Croix (Ain), municipi francès al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Sainte-Croix (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França) 
 Sainte-Croix (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió d'Occitània)
 Sainte-Croix (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Croix (Drôme), municipi francès al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Sainte-Croix (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió d'Occitània)
 Sainte-Croix (Saona i Loira), municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat) 
 Sainte-Croix (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Sainte-Croix (Vaud), municipi de Suïssa al districte del Jura-Nord vaudois (cantó de Vaud) 
 Sainte-Croix-à-Lauze, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença)
 Sainte-Croix-aux-Mines, municipi francès al departament de l'Alt Rin (regió del Gran Est)
 Sainte-Croix-de-Caderle, municipi francès al departament del Gard (regió d'Occitània)
 Sainte-Croix-de-Mareuil, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Croix-de-Quintillargues, municipi al departament de l'Erau (regió d'Occitània) 
 Sainte-Croix-du-Mont, municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Croix-du-Verdon, municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença)
 Sainte-Croix-en-Jarez, municipi francès al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Sainte-Croix-en-Plaine, municipi francès al departament de l'Alt Rin (regió del Gran Est)
 Sainte-Croix-Hague, municipi delegat francès al departament de la Manche (regió de Normandia) 
 Sainte-Croix-Grand-Tonne, municipi francès al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Sainte-Croix-sur-Aizier, municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Sainte-Croix-sur-Buchy, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)
 Sainte-Croix-sur-Mer, municipi francès al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Sainte-Croix-sur-Orne, municipi francès al departament de l'Orne (regió de Normandia)
 Sainte-Croix-Vallée-Française, municipi del departament francès del Losera (regió d'Occitània)
 Avillers-Sainte-Croix, municipi francès al departament del Mosa (regió del Gran Est)
 Carcarès-Sainte-Croix, municipi francès al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània)
 Mauvezin-de-Sainte-Croix, municipi francès al departament de l'Arieja (regió d'Occitània)
 Rouvray-Sainte-Croix, municipi francès al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira)
 Villars-Sainte-Croix, municipi suís al districte de l'Ouest lausannois (cantó del Vaud)
 La Forêt-Sainte-Croix, municipi francès al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França)
 Les Baux-Sainte-Croix, municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Toulx-Sainte-Croix, localitat i comuna de França al departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània)